Альбі́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 90 км на схід від Тулузи, 65 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 323 осіб у працездатному віці (15-64 років) 235 були активні, 88 — неактивні (показник активності 72,8%, у 1999 році було 68,9%). З 235 активних працювало 206 осіб (115 чоловіків та 91 жінка), безробітних було 29 (14 чоловіків та 15 жінок). Серед 88 неактивних 29 осіб було учнями чи студентами, 35 — пенсіонерами, 24 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 244 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 550,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Альбін на сайті французького Національного інституту географії
 Альбін на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Альбін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн